Хермитиџ има више значења:
 Хермитиџ (Пенсилванија)
 Хермитиџ (Арканзас)
 Хермитиџ (Мисури)